Таллуарская декларация устойчивого развития, созданная ректорами ВУЗов для высших учебных заведений всего мира. Джон Майер, ректор Университета Тафтса (Массачусетс, США) в 1990 году созвал конференцию, в которой принимали участие 22 университета с разных точек земного шара в г. Таллуар, Франция. Этот документ декларирует мировое лидерство учреждений высшего образования в развитии, создании, поддержке и защите устойчивого развития. Регистратором Таллуарской декларации является организация, основанная в Вашингтоне, под названием Лидеры Университетов для Устойчивого Развития. По данным на 1 февраля 2017, декларация была подписана 502-ю ректорами университетов и колледжей из 55 стран на 5 континентах, 170 из которых находится только в США.

Текст Таллуарской декларации 
Мы, президенты, ректоры и проректоры университетов всего мира, глубоко обеспокоены небывалым масштабом и скоростью загрязнения и разрушения окружающей среды, истощением природных ресурсов.

Локальное, региональное и глобальное загрязнение воздуха и вод; накопление и распространение токсичных отходов; уничтожение и истощение лесов, почвы и воды; истощение озонового слоя и эмиссия парниковых газов создают угрозу существованию человечества и тысяч других видов, целостности земли и её биологическому разнообразию, безопасности народов и наследию будущих поколений. Эти изменения окружающей среды вызваны недобросовестными и нерациональными схемами производства и потребления ресурсов, усугубляющими бедность во многих областях мира.

Мы считаем, что требуется принятие незамедлительных мер для решения этих фундаментальных проблем и улучшения ситуации. Стабилизация народонаселения, внедрение экологически безопасных промышленных и сельскохозяйственных технологий, лесовозобновление и экологическая реконструкция — это ключевые составляющие справедливого и стабильного будущего для всего человечества, живущего в гармонии с природой.

Университеты и институты играют ведущую роль в образовании, научных исследованиях, формировании политики и информационном обмене, необходимом для достижения вышеозначенных целей. Таким образом, руководители университетов и институтов должны организовать и поддерживать мобилизацию внутренних и внешних ресурсов в ответ на сложившуюся ситуацию.

В связи с этим мы готовы предпринять следующие действия:

1. Распространять информацию об экологически устойчивом развитии.
Использовать каждую возможность для привлечения внимания общественности, правительства, промышленности, организаций и университетов, открыто заявляя о срочной необходимости движения к экологически устойчивому будущему.

2. Создавать базисную культуру экологической устойчивости.
Привлекать все университеты к участию в просвещении, исследованиях, формировании политики и информационном обмене в вопросах народонаселения, охраны окружающей среды и движении к глобальной устойчивости.

3. Формировать ответственное отношение общества к окружающей среде.
Вводить программы экспертной оценки природопользования, устойчивого экономического развития, численности народонаселения, в том числе и в смежных областях, что позволит обеспечить высокий уровень компетентности и гражданской ответственности выпускников университетов в экологических вопросах.

4. Способствовать повышению всеобщей экологической грамотности.
Разрабатывать программы по обучению абитуриентов, студентов и учительского состава по охране окружающей среды.

5. Применять на практике экологические программы.
Показывать пример ответственного отношения к окружающей среде, устанавливая и применяя на практике нормы и методы сохранения ресурсов, уменьшения и переработки отходов, ведения экологически безопасной деятельности.

6. Привлекать все заинтересованные стороны.
Побуждать органы власти, фонды и промышленные предприятия к поддержке комплексных научных исследований, просвещению, формированию политики и информационному обмену относительно экологически устойчивого развития. Вступать в сотрудничество с общественными и некоммерческими организациями для помощи в решении экологических проблем.

7. Обеспечивать комплексный подход.
Проводить совместные конференции преподавательского состава и руководства университетов со специалистами по природопользованию для комплексного развития образовательных программ, научных проектов, исследований и просветительской деятельности в поддержку экологически устойчивого будущего.

8. Вовлекать в работу начальные и средние школы.
Устанавливать связи со школами и средними специальными учебными заведениями с целью комплексного просвещения о народонаселении, состоянии окружающей среды и устойчивого развития.

9. Поддерживать просветительскую деятельность по всей стране и за её пределами.
Работать с местными и международными организациями для всемирной пропаганды устойчивого развития.

10. Постоянно поддерживать движение.
Учредить координационный совет в поддержку движения, а также информировать друг друга и поддерживать совместную деятельность по реализации данной декларации.

Ссылки 
 http://ulsf.org/talloires-declaration/
 http://translatedby.com/you/the-talloires-declaration/into-ru/trans/

Экологическое право
Декларации
Устойчивое развитие